Варих () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Варих, Венцеслаус (ок. 1564—1618) — лютеранский священнослужитель, богослов, серболужицкий писатель и переводчик.
 Варих, Герхард (1923—1978) — немецкий лингвист, лексикограф.